Colostethus capixaba – gatunek płaza uznawany przez nowsze badania za synonim Colostethus olfersoides.

Występowanie 
Podobnie, jak w przypadku innego gatunku z tego samego rodzaju, C. caerulodactylus, C. capixaba także nie występuje nigdzie indziej poza Brazylią, będąc gatunkiem endemicznym tego kraju.

Zamieszkuje tropikalne lasy deszczowe, bagna i mokradła w klimatach zwrotnikowym i podzwrotnikowym. Choć zwykle przebywa w ściółce leśnej, zdarza mu się zapędzić do ogrodów i na plantacje. Jest zagrożony z uwagi na degradację jego środowiska naturalnego poprzez działania człowieka.

Rozmnażanie 
Jaja składane są przez samicę do tymczasowych zbiorników wodnych. Kijanki po wykluciu przenoszone są na grzbietach osobników dorosłych do strumieni.

Synonim 
 Allobates capixaba
 Colostethus olfersoides

Przypisy

Bibliografia 
 Verdade, V.& Narvaes, P. 2004. Colostethus capixaba. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Pobrano 21 lipca 2007

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Zwierzęta jadowite
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1967 roku